Selimi est un patronyme albanais dérivé du prénom Selim, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1982), rappeur kosovar ;
  (né en 1979), homme politique kosovar ;
  (né en 1970), militaire, homme politique et diplomate albanais.

Notes et références